Le Bolet ou Cèpe appendiculé est une espèce de champignons basidiomycètes classés traditionnellement dans le genre Boletus (B. appendiculatus), au sein de la famille des Boletaceae. Il fut décrit sous ce nom pour la première fois par le botaniste allemand Jacob Christian Schäffer en 1777, nom entériné par Fries en 1821, puis récemment recombiné dans le nouveau genre Butyriboletus.

Parmi les bolets « munis de réseau sur le pied », il est le type de la section Appendiculati, insérée entre la section des Edules (cèpes vrais) et celle des Calopodes, qui ont la chair amère. Il est voisin des cèpes, dont il possède l'aspect trapu et l'excellente comestibilité, mais avec une cuticule brun légèrement rougeâtre ou roussâtre, plus ou moins claire (chamois) à foncée mais de teinte uniforme, jamais rosée.

La section Appendiculati Konrad et Maublanc 1935 ex Estades et Lannoy, 2001, regroupait  selon l'expérience et la sensibilité des auteurs, en l'absence de différences marquantes au niveau microscopique. Elle était circonscrite par les caractères suivants : 

-  Stipe central, orné d’un réseau (en mailles de filet) sur le pied, parfois limité au sommet,parfois zoné de rosâtre ou rougeâtre vers la base, 

- Chapeau tomenteux à glabre, légèrement feutré, parfois finement craquelé, 

- Chair jaune à jaunâtre, rarement blanchâtre, douce (jamais amère), peu ou non bleuissante,

- Pores et tubes jaune clair dans la jeunesse, plus foncé avec l'âge.

Nomenclature

Basionyme et binôme actuel 
Boletus appendiculatus Schaeffer (1774), Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam, 4, , tab. 130 (Basionyme).

Sanctionnement : Fries (1821)

En 2014, sa recombinaison dans le genre Butyriboletus a été proposée :

 Butyriboletus appendiculatus (Schaeff.) D. Arora & J. L. Frank (2014)

Principaux synonymes et binômes obsolètes 
Boletus radicans var. ß appendiculatus (Schaeffer) Persoon (1801) , Synopsis methodica fungorum,  

Boletus aereus ss. Krombholz (1836) , Naturgetreue abbildungen und beschreibungen der essbaren, schädlichen und verdächtigen schwämme, 5, , tab. 36, fig. 1-7 

Boletus radicans  ss. Rostkovius (1844) , in Sturm, Deutschlands flora, Abt. III, die pilze Deutschlands, 5(23), , tab. 26 

Boletus irideus  Rostkovius (1844) , in Sturm, Deutschlands flora, Abt. III, die pilze Deutschlands, 5(22), , tab. 15 

Dictyopus appendiculatus  (Schaeffer) Quélet (1886) , Enchiridion fungorum in Europa media et praesertim in Gallia vigentium,  

Suillus appendiculatus  (Schaeffer) Kuntze (1898) , Revisio generum plantarum, 3,  

Tubiporus appendiculatus  (Schaeffer) Ricken (1918) , Vademecum für pilzfreunde, Edn 1,  

Boletus appendiculatus var. regius Konrad, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 44 : 73 (1929)
Boletus appendiculatus subsp. euappendiculatus Maire 1933
Boletus appendiculatus subsp. pallescens Konrad 1929
Boletus appendiculatus subsp. pseudoregius Hubert 1938

Boletus appendiculatus Peck 1896
Boletus radicans var. appendiculatus (Schaeff.) Pers. , Syn. meth. Fung. (Göttingen) 2 : 507 (1801)
Boletus aerus au sens de Krombholz et de certains auteurs allemands.
Boletus aereus ss. Krombholz (1836) , Naturgetreue abbildungen und beschreibungen der essbaren, schädlichen und verdächtigen schwämme, 5, , tab. 36, fig. 1-7   Boletus radicans  ss. Rostkovius (1844) , in Sturm, Deutschlands flora, Abt. III, die pilze Deutschlands, 5(23), , tab. 26   Boletus irideus  Rostkovius (1844) , in Sturm, Deutschlands flora, Abt. III, die pilze Deutschlands, 5(22), , tab. 15

Taxinomie

Espèces affines dans la section appendiculati 

 Espèce des conifères, chapeau chamois, taché de bai. Tubes non décurrents, jaunes à olivâtres, quasi-immuables. Pores concolores....Butyriboletus subappendiculatus (Dermek, Lazebnicek & J. Veselský, 1979) D. Arora & J.L. Frank (2014). C'est le bolet des sapins.
Sous chênes et hêtres. Chapeau pâle, à tons crème à beige rosâtre.... Butyriboletus fechtneri = pallescens (Konrad) Singer 1936, non Schrader 1792.
Sous feuillus. Chapeau rose, rouge ou entièrement jaune (B. regius fo. melinus)... Butyriboletus pseudoregius = speciosus auct., regius sensu Konrad 1925, Leclair et Essette 1969, Blum... Cette espèce est souvent nommée à tort B. regius. Attention aux confusions possible avec le toxique B. pulchrotinctus, à chapeau d'un beau rose (partiel) !  N.B. Boletus speciosus est une espèce des conifères d’Amérique du Nord, un « regius bleuissant » selon Redeuilh, très diversement interprétée par les auteurs européens qui ont cru la retrouver sous feuillus, notamment des chênaies et hêtraies sur sol calcaire : Alessio (pl. 15), Marchand (pl. 218) et Breitenbach (t.3, pl. 21). Il existes des récoltes intermédiaires et plus robustes à débrouiller. En attendant, il est sage de s'abstenir d'utiliser ce nomen confusum en Europe.
Chapeau rouge rosé vif, carmin pâle à groseille, rouge bigarreau, uniforme ou partiel sur fond rosé pâle ou jaune, selon les vergetures du chapeau. Cuticule séparable à maturité. Odeur d'écale de noix, de biscotte, de phénol?. aime les châtaigniers sur sols siliceux... B. regius Krombholz 1832, non Konrad 1925.

Description 
Chapeau  de diamètre, robuste, charnu et épais, d'abord hémisphérique puis convexe, à la fin obtusément étalé, sans mamelon central. Cuticule non séparable (adnée), sèche, veloutée, lisse ou chagrinée, finement craquelée ou tesselée, typiquement brun chamois, brun fauve, brun chaud, brun ochracé, brun rosâtre ou bai brun clair. Rouge carmin à pourpre groseille dans la variété regius de Konrad. Marge épaisse, concolore, incurvée puis arrondie, à la fin réfléchie, parfois sinueuse.

Chair : ferme et épaisse mais vite véreuse comme le cèpe, blanche à jaune pâle, presque immuable ou légèrement bleuissante à la coupe dans le chapeau, près des tubes, brun rougeâtre clair à la base du stipe. Odeur agréable, huileuse ou d'écale de noix, de viande crue ? de biscotte ?

Hyménium : pores jaunes (citrin pâle) virant légèrement au roux, tubes jaunes virant au bleu verdâtre au froissement. Sporée brun olive.

Stipe: , robuste et trapu, cylindrique ou clavé, à base souvent atténuée ou radicante, jaune, réticulé de jaune sur fond jaune, citrin au sommet, plus foncé vers le bas, un peu rougeâtre sale à la base; réseau d'étendue variable, subtil ou bien marqué, concolore ou un peu plus roussâtre que le stipe.

Habitat 
En Europe, pas rare dans certaines régions dans les bois feuillus sur sol calcaire, surtout sous les chênes et hêtres, moins sous les bouleaux, etc., dans les clairières, les lisières. Il fructifie de la fin du printemps à l'automne, typiquement de juillet à octobre, et jusqu'en décembre pour  B. regius qui est méridional.

Comestibilité 

C'est un excellent champignon, à condition de le trouver et de savoir l'identifier. B. regius (cèpe royal) est parfois considéré comme toxique. Quoi qu'il en soit, il semble devenu assez rare dans certaines régions, et il convient de ne pas le récolter.

Il y a aussi un risque de confusion avec des bolets amers (B. Calopus et surtout B. albidus) pour certaines sous-espèces, aussi bons comestibles, mais à odeur nulle et à chapeau blanchâtre ou café au lait très pâle, comme la variété pallescens de Konrad, qui montre un pied jaune citrin, un peu zoné de carmin.

Notes et références

Liens externes 

 Revision of Boletus section Appendiculati (Boletaceae) in Bulgaria with a key to the Balkan species

Espèce de champignons (nom scientifique)
Boletaceae
Champignon comestible